Nuestra Señora de la Soledad bezeichnet die Kirchen:
 Nuestra Señora de la Soledad (Acapulco), Kathedrale
 Nuestra Señora de la Soledad (Oaxaca)